Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Heinz Günthardt 6-3, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak (semifinali)
 Balázs Taróczy (campione)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)

 Heinz Günthardt (finale)
 Jeff Borowiak (quarti di finale)
 Peter Elter (primo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1981